Jacques Guilhem peut faire référence à :
 Jacques Guilhem (1874-1951), homme politique et responsable agricole français ;
 Jacques Guilhem (1897-1975), ecclésiastique français.